Loch Laggan kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Laggan (sjö i Storbritannien), Skottland, Highland, 
 Loch an Lagain, sjö, Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar